Стево Опачић може да се односи на следеће личности:

 Стево Г. Опачић (1923—2016), учесник Народноослободилачке борбе, друштвено-политички радник СР Србије и народни херој Југославије.
 Стево Ј. Опачић (1921—2005), учесник Народноослободилачке борбе, друштвено-политички радник СР Хрватске и народни херој Југославије.
 Стево С. Опачић (1923—1943), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије.